Mouanda peut faire référence à : 
 Baudouin Mouanda (1981-), photographe congolais
 Mouanda, village du Cameroun